Walkerton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Walkerton (Alabama)
 Walkerton (Indiana)
 Walkerton (Texas)
 Walkerton (Virginia)

in Kanada:
 Walkerton (Ontario)